Schönfeld steht für:
 Schönfeld (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Schönfeld (sächsisches Adelsgeschlecht), sächsisches Adelsgeschlecht
 Serainchamps, ein freiherrlicher-gräflicher Zweig dieser Familie nannte sich im Königreich Böhmen von Schönfeld.
 Schönfeld (böhmisches Adelsgeschlecht), böhmisches Adelsgeschlecht
 Seidlitz von Schönfeld, schlesisches Adelsgeschlecht, siehe Seydlitz (Adelsgeschlecht)
 (5926) Schönfeld, Asteroid des Hauptgürtels
 Schönfeld (Mondkrater)

Schönfeld ist der Name folgender Orte:

Gemeinden in Deutschland:
 Schönfeld (Uckermark), Gemeinde im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Schönfeld (bei Demmin), Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Schönfeld (Landkreis Meißen), Gemeinde im Landkreis Meißen, Sachsen

Ortsteile in Deutschland:
 in Baden-Württemberg
 Schönfeld (Großrinderfeld), Ortsteil der Gemeinde Großrinderfeld, Main-Tauber-Kreis
 in Bayern
 Schönfeld-Nord, Ortsteil im Stadtteil Bruck der kreisfreien Stadt Erlangen
 Schönfeld-Ost, Ortsteil im Stadtteil Bruck der kreisfreien Stadt Erlangen
 Schönfeld-West, Ortsteil im Stadtteil Bruck der kreisfreien Stadt Erlangen
 Schönfeld (Hollfeld), Ortsteil der Stadt Hollfeld, Landkreis Bayreuth
 Schönfeld (Schernfeld), Ortsteil der Gemeinde Schernfeld, Landkreis Eichstätt
 Schönfeld (Schnabelwaid), Ortsteil des Marktes Schnabelwaid, Landkreis Bayreuth
 Schönfeld (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Cham
 Schönfeld (Wiesau), Ortsteil des Marktes Wiesau, Landkreis Tirschenreuth
 in Brandenburg
 Schönfeld (Lübbenau/Spreewald), devastiertes Dorf bei Lübbenau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz; ein anderes Dorf mit demselben Namen, das ursprünglich Hänchen hieß, ist heute ein Gemeindeteil von Kittlitz, Landkreis Oberspreewald-Lausitz
 Schönfeld (Neustadt (Dosse)), Wohnplatz der Gemeinde Neustadt (Dosse), Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Schönfeld (Perleberg), Ortsteil der Stadt Perleberg, Landkreis Prignitz
 Schönfeld (Tantow), Ortsteil der Gemeinde Tantow, Landkreis Uckermark
 Schönfeld (Werneuchen), Ortsteil der Stadt Werneuchen, Landkreis Barnim
 in Mecklenburg-Vorpommern
 Schönfeld (Mühlen Eichsen), Ortsteil der Gemeinde Mühlen Eichsen, Landkreis Nordwestmecklenburg
 in Nordrhein-Westfalen
 Schönfeld, ein Ortsteil von Remschoß in Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis
 in Rheinland-Pfalz
 Schönfeld (Stadtkyll), Ortsteil der Ortsgemeinde Stadtkyll, Landkreis Vulkaneifel
 in Sachsen
 Schönfeld (Dippoldiswalde), Ortsteil der Stadt Dippoldiswalde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Schönfeld (Dresden), Ortsteil der kreisfreien Stadt Dresden in der Ortschaft Schönfeld-Weißig
 Schönfeld (Erlau), Ortsteil der Gemeinde Erlau, Landkreis Mittelsachsen
 Schönfeld (Olbernhau), Ortsteil der Stadt Olbernhau, Erzgebirgskreis
 Schönfeld (Löbnitz), Wüstung auf der Ortsflur der Gemeinde Löbnitz
 Schönfeld (Thermalbad Wiesenbad), Ortsteil der Gemeinde Thermalbad Wiesenbad, Erzgebirgskreis
 in Sachsen-Anhalt
 Schönfeld (Kamern), Ortsteil der Gemeinde Kamern, Landkreis Stendal
 Schönfeld (Bismark), Ortsteil der Stadt Bismark (Altmark), Landkreis Stendal
 in Thüringen
 Schönfeld (Artern), Ortsteil der Stadt Artern, Kyffhäuserkreis
 Schönfeld (Greiz), Ortsteil der Stadt Greiz, Landkreis Greiz

Gemeindeteile in Österreich:

 Schönfeld (Gemeinde Arbesbach), Katastralgemeinde von Arbesbach, Bezirk Zwettl
 Schönfeld (Gemeinde Lassee), Ortschaft und Katastralgemeinde von Lassee, Bezirk Gänserndorf
 Schönfeld an der Wild, Katastralgemeinde von Göpfritz an der Wild, Bezirk Zwettl
 Schönfeld (Gemeinde Waldkirchen), Katastralgemeinde von Waldkirchen, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Schönfeld (Gemeinde Neulengbach), Ortschaft von Neulengbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Schönfeld (Gemeinde Tumeltsham), Ortschaft der Gemeinde Tumeltsham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Schönfeld (Gemeinde Thomatal), Ortsteil von Thomatal, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg

historische deutsche Ortsnamen bzw. Exonyme:

in Polen:
 Schönfeld (Landkreis Brieg, Schlesien), seit 1945 Obórki (Olszanka), Dorf der Landgemeinde Olszanka, Woiwodschaft Oppeln
 Schönfeld (Danzig), von Łostowice, Stadtteil von Gdańsk; siehe Ujeścisko-Łostowice in Danzig#Stadtgliederung
 Schönfeld (Landkreis Dramburg, Pommern), von Żeński, Ortschaft der Landgemeinde Wierzchowo, Woiwodschaft Westpommern; siehe: Wierzchowo (Powiat Drawski)#Gemeindegliederung
 Schönfeld (Landkreis Flatow, Westpreußen), seit 1945 Skórka (Krajenka), Dorf der Stadt-und-Land-Gemeinde Krajenka, Woiwodschaft Großpolen
 Schönfeld (Landkreis Habelschwerdt, Schlesien), seit 1945 Roztoki (Międzylesie), Dorf der Stadt-und-Land-Gemeinde Międzylesie, Woiwodschaft Niederschlesien
 Schönfeld bei Konstadt (Landkreis Kreuzburg O.S., Schlesien), von Krzywiczyny, Dorf der Stadt-und-Land-Gemeinde Wołczyn, Woiwodschaft Oppeln
 Schönfeld (Landkreis Lyck, Ostpreußen), untergegangener Wohnplatz der Ortschaft Orzechowo, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönfeld über Saarau (Landkreis Schweidnitz, Schlesien), von Siedlimowice, Dorf der Stadt-und-Land-Gemeinde Żarów, Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Żarów#Gemeinde
 Schönfeld (Landkreis Sensburg, Ostpreußen), seit 1945 Ładne Pole, Dorf der Stadt-und-Land-Gemeinde Ruciane-Nida, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönfeld (Oberländischer Kanal, Ostpreußen), seit 1945 Olesnica, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönfeld (Landkreis Zittau, Sachsen), seit 1945 Lutogniewice, Dorf der Landgemeinde Bogatynia, Woiwodschaft Niederschlesien

in Tschechien:
 Schönfeld/Kaiserwald, von Krásno nad Teplou, Stadt in der Region Karlovarský,
 Schönfeld, von Žižkovo Pole, Gemeinde in der Region Vysočina,
 Schönfeld, von Klučky, Ortsteil der Gemeinde Polevsko, Region Liberecký,
 Schönfeld, von Krásné Pole, Ortsteil der Stadt Chřibská, Region Ústecký,
 Schönfeld, von Jasné Pole, Ortsteil von Všeradov, Okres Chrudim,
 Schönfeld, von Krásnice, Ortsteil von Praskačka, Okres Hradec Králové,

in der Ukraine:
 Schönfeld, von Makarowa

Baulichkeiten:
 Schloss Schönfeld (Altmark), Schloss im Bismarker Ortsteil Schönfeld, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Schloss Schönfeld (Dresden), Schloss in der kreisfreien Stadt Dresden, Sachsen
 Schloss Schönfeld (Großrinderfeld), Schlösschen in Schönfeld (Großrinderfeld), Baden-Württemberg
 Schloss Schönfeld (Kassel), Schloss in der kreisfreien Stadt Kassel, Hessen
 Schloss Schönfeld (Schönfeld), Schloss in der Gemeinde Schönfeld, Landkreis Meißen, Sachsen
 Schloss Schönfeld (Siedlimowice), Schloss in Siedlimowice, Niederschlesien, Polen

 Herrenhaus Schönfeld, im Mühlen Eichsener Ortsteil Schönfeld, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Gut Schönfeld, ehemaliges Adelsgut im Stadtteil Vorhalle der kreisfreien Stadt Hagen, Nordrhein-Westfalen
 Schönfeld (Wüstung), Wüstung im Truppenübungsplatz Altmark nahe Letzlingen, Colbitz-Letzlinger Heide, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt

sowie:
 Schönfeldsattel, Passlandschaft zwischen Bundschuh zwischen Thomatal und Innerkrems, Länder Salzburg und Kärnten

Siehe auch:
 Groß Schönfeld
 Schoenfeld
 Schönefeld (Begriffsklärung)
 Schönenfelder Wettern
 Schönfelde
 Schönfelder
 Schönfeldt
 Schonfeld
 Schönfeldsches technologisches Museum